Croatia Open Umag 2017, właśc. Plava Laguna Croatia Open Umag 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 17–23 lipca w Umagu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 540 310 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Chorwacji